Прие:
 Прие, Эрик (род. 1962) — французский шахматист
 Прие — французская коммуна в департаменте Эн
 Прие — французская коммуна в департаменте Эна